Аксель Эрик Густав Бьёрнстрём (; ) — шведский футболист, защитник клуба АИК.

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Юрсхольм». Первый профессиональный контракт подписал с «Васалундом» в 2015 году. 12 апреля 2015 года дебютировал в составе клуба в первом шведском дивизионе в гостевой игре с «Далькурдом», выйдя на замену в середине второго тайма.

В декабре 2017 года проходил просмотр в стокгольмском АИК, но в итоге после нескольких тренировочных игр контракт с клубом не подписал. 15 декабря стал игроком «Сириуса», по итогам сезона вышедшего в Аллсвенскан. 17 февраля 2018 года провёл свою первую игру за новый клуб рамках группового этапа Кубка Швеции против «Эстера». 14 апреля дебютировал в чемпионате Швеции, выйдя на замену на 81-й минуте матча с «Эльфсборгом» вместо Тима Бьёркстрёма. В сезоне 2020 года стал единственным игроком команды, проведшим все матчи чемпионата без замен.

6 июля 2021 года перебрался в Россию, подписав двухлетний контракт с тульским «Арсеналом». Во время зимней паузы в чемпионате покинул клуб и перешёл в стокгольмский АИК.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Сириус»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Васалундс»
Игроки ФК «Сириус»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК АИК